Prins Maximilian af Baden, også kendt som Max von Baden (Maximilian Alexander Friedrich Wilhelm; 10. juli 1867 – 6. november 1929) var en tysk prins, politiker og officer.

Biografi 
Han blev født i Baden-Baden som søn af den preussiske general prins Wilhelm Maximilian af Baden og hans kone Maria, født von Leuchtenberg. Efter en humanistisk uddannelse blev han preussisk officer. Han giftede sig med Marie Louise af Hannover, prinsesse af Storbritannien og Irland, hertuginde til Braunschweig-Lüneburg, datter af Prinsesse Thyra af Danmark og kronprins Ernst August af Hannover. I 1911 forlod han aktiv militærtjeneste som generalmajor.
  
Maximilian af Baden var fætter til og blev senere arving efter Badens barnløse hersker, storhertug Frederik 2. Han efterfulgte Frederik som overhoved for huset Baden i 1928. 
 
Som en fremtrædende liberal før og under 1. verdenskrig blev Maximilian af Baden Tysklands rigskansler i oktober 1918. Hans opgave var at forhandle om våbenhvile med ententen i krigens sidste dage. Selv om han var meget uenig i den måde, som den tyske generalstab ønskede at gennemføre forhandlingerne på, accepterede han posten og blev leder for den første tyske regering med deltagelse af socialdemokratiske parti SPD. De socialdemokratiske ministre var Friedrich Ebert og Philipp Scheidemann. 
 
Regeringens anstrengelser for at sikre en våbenhvile blev forstyrret af udbruddet af revolutionen i Tyskland i november 1918. Maximilian, som indså, at kejseren ikke ville være i stand til at beholde tronen, rådede ham til at abdicere i tide for at redde monarkiet som statsform, men kejseren afviste dette, indtil Paul von Hindenburg og Wilhelm Groener fra generalstaben pressede ham til at abdicere. Efter kejserens abdikation gik Maximilians regering af til fordel for en regering ledet af Friedrich Ebert. Samtidigt proklamerede Scheidemann en tysk republik, der året efter blev til Weimarrepublikken.
  
Prins Max og prinsesse Maria Louise havde to børn, Marie Alexandra Thyra Viktoria Luise Carola Hilda (1902—1944) og Berthold af Baden (1906—1963).

Eksterne henvisninger 
 Deutsches Historisches Museum: Biografi

|-
| colspan="3" style="border-top: 5px solid #FFD700; text-align:center;" | Prins Maximilian af BadenHuset Zähringen, 
|-
! colspan="3" style="border-top: 5px solid #ccccff;" | Politiske embeder

|-
! colspan="3" style="border-top: 5px solid #79DBFF;" | Titler i prætendens

Kanslere fra Tyskland
Politikere fra Det Tyske Kejserrige
Generaler fra Preussen
Huset Zähringen
Personer fra Baden-Baden
Storkors af Dannebrog
Ministerpræsidenter fra Preussen
Tronfølgere som aldrig tiltrådte